757 може да се отнася за:

 757 година от новата ера
 757 година преди новата ера
 757, число
 757 Портландия, астероид
 NGC 757, галактика
 Бонинг 757, американски самолет